

Чернишовка — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Чернишовка — присілок, Томський район, Томська область